Dit is een lijst van planetoïden 42501-42600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-

| (42501) - || 1992 YC || 17 december 1992 || C. Pollas
|-
| (42502) - || 1993 CS1|| 10 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (42503) - || 1993 FU4|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (42504) - || 1993 FC8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (42505) - || 1993 FC20|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (42506) - || 1993 FA21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (42507) - || 1993 FJ25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (42508) - || 1993 FR30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (42509) - || 1993 FV33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (42510) - || 1993 FX55|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (42511) - || 1993 FD77|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (42512) - || 1993 FW81|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (42513) - || 1993 SH15|| 18 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (42514) - || 1993 TG17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (42515) - || 1993 TJ33|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (42516) Oistrach || 1993 VH5|| 11 november 1993 || F. Börngen
|-
| (42517) - || 1993 XU1|| 14 december 1993 || E. F. Helin
|-
| (42518) - || 1994 AH6|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (42519) - || 1994 AU6|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (42520) - || 1994 AB8|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (42521) - || 1994 BO3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (42522) - || 1994 CB17|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (42523) - || 1994 ES || 6 maart 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (42524) - || 1994 PN5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (42525) - || 1994 PU18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (42526) - || 1994 PA36|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (42527) - || 1994 TO2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (42528) - || 1995 FX7|| 25 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (42529) - || 1995 FA16|| 28 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (42530) - || 1995 GA || 1 april 1995 || T. Kobayashi
|-
| (42531) McKenna || 1995 LJ || 5 juni 1995 || D. J. Asher
|-
| (42532) - || 1995 OR || 24 juli 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (42533) - || 1995 SM19|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (42534) - || 1995 UL7|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (42535) - || 1995 VN9|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (42536) - || 1995 VX13|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (42537) - || 1995 WZ1|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (42538) - || 1995 WZ7|| 29 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (42539) - || 1995 WQ9|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (42540) - || 1995 WX17|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (42541) - || 1996 AQ || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (42542) - || 1996 AX || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (42543) - || 1996 BR || 16 januari 1996 || D. di Cicco
|-
| (42544) - || 1996 EL2|| 11 maart 1996 || AMOS
|-
| (42545) - || 1996 FR2|| 21 maart 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (42546) - || 1996 GF1|| 15 april 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (42547) - || 1996 GY19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (42548) - || 1996 HU12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (42549) - || 1996 HJ17|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (42550) - || 1996 HU23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (42551) - || 1996 JH14|| 12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (42552) - || 1996 RH25|| 11 september 1996 || NEAT
|-
| (42553) - || 1996 RN25|| 12 september 1996 || Spacewatch
|-
| (42554) - || 1996 RJ28|| 11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (42555) - || 1996 RU31|| 13 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (42556) - || 1996 TA8|| 12 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (42557) - || 1996 TB67|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (42558) - || 1996 VV15|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (42559) - || 1996 VH28|| 11 november 1996 || Spacewatch
|-
| (42560) - || 1996 VL30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (42561) - || 1996 XK6|| 3 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (42562) - || 1996 XZ17|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (42563) - || 1996 XK22|| 8 december 1996 || Spacewatch
|-
| (42564) - || 1996 XF23|| 12 december 1996 || Spacewatch
|-
| (42565) - || 1996 XF24|| 5 december 1996 || Spacewatch
|-
| (42566) - || 1996 XQ25|| 3 december 1996 || T. Seki
|-
| (42567) - || 1996 XF33|| 6 december 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42568) - || 1996 YC || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (42569) - || 1996 YC1|| 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (42570) - || 1996 YA2|| 20 december 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42571) - || 1996 YL3|| 18 december 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42572) - || 1997 AO || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42573) - || 1997 AN1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42574) - || 1997 AE3|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42575) - || 1997 AD4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42576) - || 1997 AP5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42577) - || 1997 AB18|| 15 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (42578) - || 1997 BD5|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (42579) - || 1997 BV5|| 31 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (42580) - || 1997 CX22|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (42581) - || 1997 CB29|| 7 februari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42582) - || 1997 EW4|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (42583) - || 1997 EP33|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (42584) - || 1997 ET46|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (42585) - || 1997 FJ1|| 30 maart 1997 || V. S. Casulli
|-
| (42586) - || 1997 FG3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (42587) - || 1997 GW6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (42588) - || 1997 GU15|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (42589) - || 1997 GP33|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (42590) - || 1997 GW34|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (42591) - || 1997 GE42|| 9 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (42592) - || 1997 HT || 28 april 1997 || Spacewatch
|-
| (42593) - || 1997 JQ || 1 mei 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (42594) - || 1997 JQ1|| 1 mei 1997 || ODAS
|-
| (42595) - || 1997 PL || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (42596) - || 1997 SB || 18 september 1997 || P. Zigo, A. Pravda
|-
| (42597) - || 1997 SR5|| 23 september 1997 || Spacewatch
|-
| (42598) - || 1997 UD8|| 29 oktober 1997 || Kleť
|-
| (42599) - || 1997 UT22|| 25 oktober 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (42600) - || 1997 YF10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten